Toponímia:
 Bellavista (Campdevànol): un barri de Campdevànol (Ripollès)
 Bellavista (Cardedeu): un barri de Cardedeu (Vallès Oriental)
 Bellavista (Les Franqueses del Vallès): un barri de Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)
 Bellavista (Llucmajor): urbanització del municipi de Llucmajor, a Mallorca
 Bellavista (Manresa): un barri de Manresa (Bages)
 Bellavista (Nulles): una entitat de població del municipi de Nulles (Alt Camp)
 Bellavista (Palau-saverdera): una entitat de població del municipi de Palau-saverdera (Alt Empordà)
 Bellavista (Puigdàlber): una entitat de població del municipi de Puigdàlber (Alt Penedès)
 Bellavista i Bellaguarda: una entitat de població del municipi de Sant Pol de Mar, (Maresme)
 Bellavista (Menorca), àrea natural d'especial interès
 Orografia:
 Tossal de Bellavista: un turó situat als termes municipals de Massalcoreig i Seròs (Segrià)

Vegeu també 
 Bella Vista